Primera Divisió ili Prva liga Andore je najviše nogometno natjecanje u Andori. Liga je pokrenuta 1995. godine a sponzorirao ju je Andorski nogometni savez, pokrenut godinu ranije.
Klubovi iz cijele lige igraju na samo dva stadiona, Estadi Comunal d'Aixovall i Estadi Comunal d'Andorra la Vella. Jedini andorski klub koji nikad nije igrao u ovoj ligi je FC Andorra, smještena u glavnom gradu Andorri La Velli. Trenutačno nastupaju u 5 stupnju španjolskog nogometnog natjecanja tj. u Primera Catalana ("prvoj katalonskoj") ligi.

Natjecateljski sustav 
8 klubova koji se natječu u ligi igraju dvaput s protivnikom. Nakon 14 odigranih utakmica najbolja četvorka razigrava dalje za prvaka. Isto tako, najgora četvorka razigrava za opstanak u ligi. 
Prvak lige ide u Ligu prvaka, drugo i trećeplasirani u Europa ligu, dok sedmi razigrava za ostanak u ligi s drugoplasiranim iz druge lige. Osmi, posljednjeplasirani klub, ispada iz lige.

Prvaci

Uspješnost klubova

Vanjske poveznice 
  1a Divisió na soccerway.com

Nogomet u Andori
Andora